Carlo Payer – calciatore italiano
 Eugen Payer – allenatore di calcio ungherese
 Helge Payer – calciatore austriaco
 Imre Payer – allenatore e calciatore ungherese
 Julius von Payer – alpinista, esploratore e pittore austriaco